Kabinett Meyers bezeichnet folgende Landesregierungen Nordrhein-Westfalens unter Franz Meyers (CDU):
Kabinett Meyers I (1958–1962)
Kabinett Meyers II (1962–1966)
Kabinett Meyers III (1966)